Патрик Ллойд «Пэт» Маккрори (; род. 17 октября 1956, Колумбус, Огайо) — американский политик, представляющий Республиканскую партию. Губернатор штата Северная Каролина с января 2013 по январь 2017 года. Ранее с 1995 по 2009 годы был мэром города Шарлотт, входил в Совет национальной безопасности при президенте Джордже Буше-младшем.

В 2016 году проиграл губернаторские выборы генеральному прокурору штата Рою Куперу с разницей в 0,2 % голосов и, таким образом, стал первым с 1850 года губернатором Северной Каролины, которому не удалось переизбраться на новый срок.

Ссылки 
 Official Campaign site
 Profile at Ballotpedia
 News & Observer profile page

Губернаторы Северной Каролины
Члены Республиканской партии США
Мэры Шарлотта